Kawcze est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kawcze, dans le powiat de Rawicz ;
 du village de Kawcze, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Kawcze.